Pénétrateur :
 Pénétrateur, engin spatial destiné à pénétrer dans le sol d'un corps céleste 
 Pénétrateur à énergie cinétique, obus-flèche